Liosomaphis är ett släkte av insekter som beskrevs av Walker 1864. Liosomaphis ingår i familjen långrörsbladlöss. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Långrörsbladlöss
Liosomaphis